Viti (Estonia) – wieś w Estonii
 Vitina – miasto w Kosowie, którego nazwa w języku albańskim to Viti